Wildhag heißen folgende geographische Objekte:

 Wildhag (Gemeinde Riedau), Ortschaft der Gemeinde Riedau, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Wildhag (Gemeinde Zell), Ortschaft der Gemeinde Zell an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich